Беле́вич () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Белевич, Александр Аркадьевич (род. 1960) — советский волейболист, игрок сборной СССР (1983—1986).
 Белевич, Алексей Игоревич (род. 1995) — белорусский футболист.
  (1914—1978) — белорусский поэт.
 Белевич, Гунтис — министр здравоохранения Латвии.
  (1888—1942) — деятель белорусского национального движения.
 Белевич, Иосиф Донатович (1866—1942) — российский и украинский военачальник, генерал-майор Русской императорской армии, генерал-хорунжий Армии УНР.
 Белевич, Константин Павлович (1825—1890) — русский писатель, поэт, отставной полковник.
 Белевич, Татьяна Георгиевна (род. 1949) — российская актриса.
 Белевич, Фёдор Николаевич (1923—2004) — Герой Советского Союза.

См. также

Примечания